Lorenzo Gazzari (1907-1998) – calciatore italiano
 Otmar Gazzari (1905-1987) – calciatore italiano
 Ugo Gazzari (1919) – ex calciatore italiano